Black Sea – album degli XTC del 1980
 Black Sea – album di Christian Fennesz del 2008
 Black Sea – film del 2014 diretto da Kevin Macdonald

Pagine correlate 
 Mar Nero